Dragovac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Dragovac, un village situé dans la municipalité de Zavidovići, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
 Dragovac, une localité située dans la municipalité de Bojnik, district de Jablanica ;
 Dragovac, un village situé sur le territoire de la Ville de Požarevac, district de Braničevo ;
 Dragoc/Dragovac, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Pristina, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie).